Rudine je lahko:
 Rudine, Dobrinj (Hrvaška)
 Rudine, Čajetina (Srbija)
 Rudine, Nikšić (Črna gora)
 Rudine, Podgorica (Črna gora)
 Rudine, Čiovo (Hrvaška), najvišji vrh otoka Čiovo